Antonina (esposa de Belisari)
 Antonina (gènere)
 Dinastia Antonina, quarta dinastia que governà l'Imperi Romà (96 i 192 dC) després de la breu Dinastia Flàvia
 Antonina (Paraná), municipi del Brasil.